Der Balkon ist:

 Der Balkon (Manet), ein Gemälde von Édouard Manet
 Der Balkon (Theaterstück), ein Theaterstück von Jean Genet aus dem Jahr 1957
 Der Balkon (Film), ein auf dem Schauspiel von Genet basierender Film aus dem Jahr 1963
 Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland, Dokumentarfilm von Chrysanthos Konstantinidis aus dem Jahr 2018

Siehe auch:
 The Balcony